Il doppio del torneo di tennis Macon Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Clark Graebner e Thomaz Koch che hanno battuto in finale Željko Franulović e Jan Kodeš 6-3, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macon Open 1971